Hada steht für:

 Hada, Oberflächenstruktur der japanischen Schwerter aus Tamahagane-Stahl

Hada oder Háda ist der Familienname folgender Personen:

 Hada Jūichi (1885–1961), Generalleutnant der Kaiserlich Japanischen Armee
 József Háda (1911–1994), ungarischer Fußballspieler und -trainer  
 Keisuke Hada (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Kenji Hada (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Taiga Hada (* 1998), japanischer Motorradrennfahrer